Mycorrhaphium är ett släkte av svampar. Mycorrhaphium ingår i familjen Meruliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Mycorrhaphium